Ирпино () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Ариано-Ирпино — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинён административному центру Авеллино.
 Баньоли-Ирпино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Кассано-Ирпино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Мелито-Ирпино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Монтекальво-Ирпино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Монтефорте-Ирпино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Петруро-Ирпино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Савиньяно-Ирпино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.

Прочее 
 Епархия Ариано-Ирпино-Лачедонии — епархия Римско-католической церкви в составе митрополии Беневенто, входящей в церковную область Кампании.